Honesty (Alex Parks), een muziekalbum van de Britse zangeres Alex Parks
 Honesty (Beyoncé Knowles), een single van de Amerikaanse zangeres Beyoncé Knowles
 Honesty (Billy Joel), een single van de Amerikaanse zanger Billy Joel
 Honesty (Curtis Mayfield), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger Curtis Mayfield
 Honesty (Dave Cartwright), een muziekalbum van de Britse zanger en gitarist Dave Cartwright
 Honesty (Editors), een single van de Britse band Editors
 Honesty (Rodney Atkins), een muziekalbum van de Amerikaanse countryzanger Rodney Atkins
 Honesty (film), een Britse film uit 2000
 Honesty (televisieserie), een Britse televisieserie